Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Spiele 2020 wurde vom 24. bis 31. Juli 2021 im Ariake Tennis no Mori Kōen ausgetragen. Insgesamt spielten 64 Athletinnen im K.-o.-System um die Medaillen.

Olympiasiegerin von 2016 war Mónica Puig, die ihren Titel aber wegen einer Schulterverletzung nicht verteidigen konnte.

Olympiasiegerin wurde Belinda Bencic aus der Schweiz. Sie triumphierte im Finale gegen Markéta Vondroušová aus Tschechien mit 7:5, 2:6 und 6:3. Es war die zweite Goldmedaille eines Tennisspielers aus der Schweiz. Zuvor gelang dieses Marc Rosset bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona. Im kleinen Finale um die Bronzemedaille gewann Elina Switolina gegen Jelena Rybakina mit 1:6, 7:65 und 6:4. Es war die erste olympische Medaille für die Ukraine im Tennis.

Titelträgerin

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Tennis auf der offiziellen Seite der Spiele (englisch)

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2020